

Presentación previa 
Luca Vanni fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Florian Mayer derrotó en la final a Daniil Medvedev.

Cabezas de serie 

 ' Florian Mayer (Campeón)
  Renzo Olivo (Cuartos de final)
  Jozef Kovalík (Segunda ronda)
  Grega Žemlja (Semifinales)

<ol start=5>
  Peter Gojowczyk ''(Baja)
  Márton Fucsovics ''(Cuartos de final)
  Alexander Kudryavtsev ''(Semifinales)
  Ruben Bemelmans ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Portoroz 2016